Тіппеліга 1992 — 48-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона всьоме здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ліллестрем взяв участь у Кубку володарів кубків 1993—1994 як фіналіст Кубку Норвегії 1992.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

Результати

Посилання 
 Тіппеліга на rsssf 

1992
Норвегія